Kliebert ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kliebert (1882–1917), Syndikus des Bayerischen Städteverbandes
 Karl Kliebert (1849–1907), deutscher Dirigent und Komponist, Leiter der Würzburger Musikhochschule
 Lotte Kliebert (1887–1991), deutsche Musikerin und Musiklehrerin

Familienname
Deutscher Personenname